Rumija kan syfta på:

Geografi

Montenegro 

 Rumija (bergskedja), 
 Rumija (bergstopp), 

Robotskapade Montenegroförgreningar